Hirdina ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hirdina (1942–2013), deutscher Designtheoretiker
 Karin Hirdina (1941–2009), deutsche Kulturwissenschaftlerin